Mistrzostwa świata kadetów – zawody dla siatkarzy do lat 19. Pierwsza taka impreza odbyła się w Dubaju w 1989.

Mistrzostwa

Gospodarze Mistrzostw Świata Juniorów

Tabela medalowa 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej